Devambez ist der Name von

 André Devambez (1867–1944), französischer Maler und Illustrator
 Édouard Devambez (1844–1922), französischer  Graveur, Drucker und Verleger
 Pierre Devambez (1902–1980), französischer Klassischer Archäologe